Zona peut faire référence à :
 Zona, une dermatose virale;

Patronyme 

 Scott Zona (1959-), botaniste américain,

Toponyme 

 Zona archeologica, un quartier de la ville de Rome,
 Zona Industriale, un quartier de Naples en Italie.
 Zona rosa, un quartier de Mexico.

Voir aussi 
 
 La Zona, propriété privée, film de 2008